Eylau ist der deutsche Name zweier Städte in West- bzw. Ostpreußen:

 Deutsch Eylau (Westpreußen), heute in Polen, (polnisch Iława)
 Preußisch Eylau (Ostpreußen), russisch Bagrationowsk, heute in der russischen Oblast Kaliningrad, siehe auch Schlacht bei Preußisch Eylau

Eylau ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Eylau (1880–1970), deutscher Jurist
Siehe auch:
 Ailau